Върховете в Родопите над 2000 метра на територията на България са 9.

Списъци на места в България